Yale steht für:

 Yale University, kurz Yale, Universität in den Vereinigten Staaten
 Yale-Technik, eine minimal-invasive Operationstechnik
 Yale (Sprache), Papua-Sprache in Papua-Neuguinea
 Yale, eine US-amerikanische Gabelstaplermarke, vormals auch Kurzbezeichnung des ehemaligen Herstellers Yale Materials Handling Corporation, siehe Hyster-Yale
 Yale, ehemalige US-amerikanische Automobilmarke (1900–1902) der Yale Motor Company
 Yale, ehemalige US-amerikanische Automobilmarke (1902–1905) der Kirk Manufacturing Company (existent 1897–1903)
 Yale, ehemalige US-amerikanische Automobilmarke (1916–1918) der Saginaw Motor Car Company
 Yale (Mythologie), eine Bestie aus der europäischen Mythologie und Heraldik
 Yale Tarn, Gebirgstümpel im Viktorialand, Antarktika

Yale ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Yale (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Yale (Arkansas)
 Yale (Illinois)
 Yale (Iowa)
 Yale (Kansas)
 Yale (Michigan)
 Yale (New York)
 Yale (Ohio)
 Yale (Oklahoma)
 Yale (South Dakota)
 Yale (Virginia)
 Yale (Washington)

Yale ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Yale (* 1968), US-amerikanischer Musiker, Bassist der US-Band Matchbox Twenty
 Elihu Yale (1649–1721), Gouverneur der Britischen Ostindienkompanie und Förderer der nach ihm benannten Yale University
 Frankie Yale (1893–1928), italo-amerikanischer Mafioso
 Kim Yale (1953–1997), US-amerikanische Comicautorin und Verlagsredakteurin
 Linus Yale (1821–1868), US-amerikanischer Erfinder des Zylinderschlosses
 William H. Yale (1831–1917), US-amerikanischer Politiker

YALE steht als Abkürzung für:
 Yet Another Learning Environment, eine Umgebung für maschinelles Lernen und Data-Mining, siehe RapidMiner

Siehe auch:
 Jale

Abkürzung